Keith Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Keith Township (Illinois)
 Keith Township (Oklahoma)